Jméno Kazimír I. používalo v historii několik osob:

chronologicky
 Kazimír I. Obnovitel (1016–1058) – polský kníže
 Kazimír I. Těšínský († 1358) – těšínský a seveřský kníže
 Kazimír I. Opolský (1178/1179 – 1229/) – opolsko-ratibořský kníže
 Kazimír I. Pomořanský (1156–1180) – pomořanský kníže
 Kazimír I. Kujavský (asi 1211–1267) – kujavský kníže
 Kazimír I. Osvětimský – osvětimský, tošecký a hlivický kníže
 Kazimír I. Zátorský – zátorský kníže

Související články 
 Kazimír – více jmen
 Kazimír II. – více panovníků

Rozcestníky - panovník